M-28 — це авто магістраль штату Мічиган, що проходить зі сходу на захід, а також перетинає майже увесь Верхній півострів Мічигану США, від Вейкфілда до окраїн містечка Су-Сент-Марі та містечку Брюс. Разом із US Highway 2 (US 2), М-28 утворює пару головних магістралей, що з'єднують Верхній півострів від краю до краю, забезпечуючи головний під'їзний шлях для транспорту з Мічигану та Канади вздовж південного берега озера Верхнє M-28 є найдовшою магістралью штату в Мічигані, пронумерованою префіксом «M -» на . Вся автомагістраль внесена до Національної системи автомобільних доріг, а три ділянки магістралі М-28 є частиною «Кругового туру Великих озер». Також М-28 має на своєму маршруті два пам'ятних позначення траси.

На всьому своєму шляху від верхнього Півострову Мічигана трасаМ-28 проходить через лісисті масиви, болота, урбанізовані території та вздовж берегової лінії озера Верхнє. Ділянки дороги перетинають територію Національного лісу Оттави, та обидва підрозділи Національного лісу Гайавата. Серед інших визначних пам'яток, до яких також можна дістатися з М-28, належать смуга Сені, Національний заповідник дикої природи Сені та кілька історичних мостів.

М-28 — це оригінальне позначення магістралі, яке датується формуванням системи магістралей з 1919 року. Оригінальна магістраль була набагато коротшою за поточну версію. Шосе M-28 було розширено на схід до Солт-Сент. Західну частину було двічі розширено до різних місць на межі штату Вісконсін. Інші зміни вздовж маршруту призвели до створення трьох різних бізнес-циклів у різний час, причому один все ще зберігся. Майбутні зміни, запропоновані округом Маркетт, але не прийняті Міністерство транспорту Мічигану (MDOT), можна було побачити, як М-28 перенаправили через окружну дорогу 480 (CR 480)..

Опис маршруту 

M-28 — це головна магістраль для Мічигану та Канади вздовж південного берега Верхнього озера. Він утворює північну половину пари первинних магістралей, що з'єднують Верхній півострів від кінця до кінця; US 2 — південний партнер.  шосе складається переважно з двох смуг, за винятком ділянок, які проходять одночасно з US 41 біля Маркетта . Частина «Marquette Bypass» US 41/M-28 — це чотирисмугова швидкісна дорога, а сегменти шосе в окрузі Маркетт мають чотири смуги. Весь маршрут є частиною Національної шосейної системи, і три ділянки магістралі є частиною туру Lake Superior Circle Tour.

Західна кінцева станція до Шинглтона 
На заході автомагістраль М-28 починається на перехресті з US 2 у Вейкфілді. Рухаючись на північ, шосе проходить біля озера Санді, прямуючи за місто. Після перетину південно-західного округу Онтонагон і східного часового поясу магістральна дорога огинає північний берег озера Гогебік, проходячи одночасно з М-64. Перша ділянка М-28, призначена частиною туру на озері Суперіор, проходить від західної кінцевої частини до східної розв'язки з М-64 у місті Бергланд, де Круговий Тур повертає на північ уздовж М-64, залишаючи М-28. Тут М-28 має найнижчі показники трафіку, що зазначено в опитуванні MDOT від 2013 року дорога вказана лише із середньорічним щоденним трафіком (AADT) у 1425 транспортних засобів на ділянці шосе між Бергландом і US 45 перехрестя в Bruce Crossing. Магістраль проходить через густо лісисті райони південних округів Хоутон і Барага. На східному перехресті з US 41 біля Ковінгтона, M-28 знову отримує позначення Круговий Тур і виходить до Оттавського національного лісу.

У округах Барага та Маркетт США 41 / М-28 проходить по горбистій місцевості перед тим, як потрапити в міські райони Ішпемінг, Негоні і Маркетт.  риблизно 13 000–17 000 транспортних засобів користуються цією ділянкою від Ішпімінгу на схід через Негоні. На захід від міста Маркетт, US 41/M-28 мав пік 2013 AADT у 32805 транспортних засобів у містечку Маркетт вздовж торговельного та ділового коридору. Цей максимальний рівень зберігається до початку об'їзної дороги Маркетт, де рух повертається до 16 500 транспортних засобів і вище, що спостерігається в Ішпемінгу та Негауні. На південь від міста Маркетт показники трафіку знову зросли до 19 620 транспортних засобів. У Chocolay Township AADT падає до 8840 транспортних засобів, а потім скоротити до 3065 транспортних засобів по лінії округу.

На лінії міста Ішпемінг — Негауні М-28 змінює позначення меморіальних магістралей. Від західної кінцевої точки до цього пункту М-28 називається «Меморіальне шосе ветеранів», але воно стає «Меморіальним шосе Д. Дж. Якобетті», на честь члена Законодавчого органу штату Мічиган, який найдовше пропрацював, Домініка Дж. Якобетті.

Позначення Джакобетті шосе закінчується на східній розв'язці M-123 в окрузі Чіппева.

Між Маркеттом і Мунісінгом траса M-28 знаходиться впритул до берегової лінії озера Верхнє, забезпечуючи мальовничий вид на озеро та його «одинокі піщані пляжі». Парк скульптур Lakenenland розташований у містечку Чоколей поблизу Шот-Пойнт у східному окрузі Маркетт. Цей придорожній атракціон належить Тому Лакенену та має вигадливі витвори мистецтва із залізного брухту. Біля громади Au Train, M-28 перетинає західну частину Національного лісу Гайавата. На захід від Мунісінга розташована поромна пристань, звідки можна дістатися до національної зони відпочинку Гранд-Айленд, а з Мунісінга можна легко дістатися до Національного озера Піктедд Рокс. На дорозі також є знаки зі змінними повідомленнями, які попереджають автомобілістів про перекриття руху уздовж берега озера через погодні умови. Встановлено в US 41 та розв'язки М-94, розв'язки, знаки радять автомобілістам, які ділянки проїжджої частини закриті. Відповідно до політики MDOT, під час перекриття на цих ділянках дозволено працювати лише снігоочисній техніці. Шосе виходить з національного лісу Гайавата біля Округ Алджер — Округ Скулкрафт уздовж Сейні Стретч.

Seney Stretch 

Ділянка М-28 між Сейні та Шинглтоном, яка називається Сейні Стретч, становить  «прямої, як стріла» через Велике Маністикське болото, «хоча інші стверджують, що це  лише тому, що здаються довшими» Сені Стретч є найдовшою подібною ділянкою шосе в штаті та «одним із найдовших ділянок безвигинального шосе на схід від Міссісіпі». За даними Мічиганської корпорації економічного розвитку (MEDC), шосе часто називають «найнуднішим маршрутом штату». Рівність і прямота на великій відстані є причиною репутації цього відрізка як нудного.

Дорога через болото була побудована паралельно залізниці Дулут, Південного берега та Атлантична залізниця (пізніше залізниця лінії Су). Вперше дорога була пронумерована, як частина М-25, коли це позначення використовувалося вздовж сучасної М-28 на схід від US 41. Найбільш суттєвими змінами, внесеними до ділянки з моменту її початкового будівництва, були додавання розвантажувальних смуг і повномасштабної цілорічної зони відпочинку в 1999 році.

Частина смуги Сеней утворює північний кордон національного заповідника дикої природи Сеней. Цей притулок, заснований у 1935 році, є водно-болотним угіддям в окрузі Скулкрафт. Його площа становить  , і містить у своїх межах національну природну визначну пам'ятку — Strangmoor Bog.

Сеней до східної кінцевої станції 

Минувши Сеней, М-28 знову потрапляє в ліси на східній частині Верхнього півострова. В окрузі Люс дорога проходить через громаду Макміллан на шляху до міста Ньюберрі. Круговий Тур відправляється з автомагістралі M-28 і слідує за трасою M-123 у Ньюберрі, петляючи на північ до державного парку Tahquamenon Falls. На схід від міста дорога проходить повз аеропорт Luce County від міста Luce CR 399. Звідти М-28 перетинає східний та західний притоку річки Сейдж і проходить на південь від Cу Джанкшн, перед кордоном округу Чіппева.

У окрузі Чіппева М-28 починає згинатись трохи на схід-північний схід. Озеро Гулберт розташоване на південь від Гульбертана північ від озера шосе входить у східну частину Національного лісу Гайавата. На східному перехресті M-28 і M-123 біля Екермана і Стронгс Круговий Тур повертається до M-28 і закінчується позначення «Меморіального шосе Д. Дж. Якобетті». Шосе виходить зі східної частини Національного лісу Гайавата між громадами Рако та Брімлі. M-221 веде на північ від головного шосе по старій трасі M-28, щоб з'єднатися з громадою Брімлі та індіанською громадою Бей Міллз. Парк штату Брімлі розташований на схід від Брімлі на старому шоссе 6 Mile Road траси М-28. Шосе зустрічається з міжштатним 75 (I-75) на виїзді 386, а маршрут Lake Superior Circle Tour відправляється з M-28, щоб слідувати по I-75.

Ця розв'язка розташована на захід від H-63 / Mackinac Trail, колишньої частини US 2.

М-28 продовжує на  далі до її східної кінцевої станції з М-129.

Послуги 

По ходу маршруту М-28 MDOT створив кілька придорожніх парків та зон відпочинку. Два з них знаходяться в окрузі Онтонагон поблизу Юена та Траут-Крік. Парк із зоною для пікніка та пішохідним мостом лежить поблизу Тіога-Крік в окрузі Барага на сході від розв'язки US 41. У Мічигаммі з мальовничої розв'язки та придорожнього парку відкривається вид на озеро Мічигамме, а вздовж озера Верхнє на південь від Маркетта розташований туристичний інформаційний центр, побудований у вигляді зрубу. На схід від перехрестя H-01 та Au Train є придорожній парк, який має водоспад Скотт.

Далі на схід, знаходиться цілорічна зона для відпочинку Сейні Стретч, що на західному кінці. Три інші придорожні парки розташовані на схід від Харві в місті Шелтер-Бей, на березі озера Deer Lake і на захід від міста Ньюберрі.

історія

Історія магістралі 
Сформований до 1 липня 1919 р. М-28 розпочався в Вейкфілд на стику з тоді М-12 і пробіг приблизно вздовж поточного вирівнювання до кінця М-15, 10,5 км на схід від Ковінгтон. Ці дві кінцеві станції приблизно відповідають сучасним US 2 і захід US 4 розв'язка відповідно.

М-28 було продовжено в 1927 році вздовж US 41 до округу Маркетт і на схід через автомагістраль M-25 через Чатем, Мунісінг і Ньюберрі, а потім закінчиться в центрі Солт-Сент-Ейл. Марі.

У Negaunee, M-28 пройшла в колишню трасу M-15 між Negaunee та Marquette на , а US 41 проходить по ділянці М-35 . Ця південна петля маршруту М-28 була зроблена приблизно до 1936 року, коли М-28 було переміщено до US 41, і колишній маршрут став CR 492. Пізніше того ж року відкрилася нова траса М-28 в районі Ньюберрі, а також нова М-28А (пізніше M-28 Business) існувала до 1953 року . Інше перегрупування в 1937 році ознаменувало переведення М-28 з центру Ішпемінга та Негауні. Цей попередній маршрут пізніше став M-28 Business.
 
Наприкінці 1930-х років автомагістраль під номером М-178 була призначена між М-28 на південь від Мунісінга та М-94 у місті. У 1941 році маршрути M-28 і M-94 були змінені між Гарві і Мунісінг, і M-28 повністю витіснила позначення M-178. Відтоді М-28 проходить уздовж берега озера через Au Train .

Магістраль М-28 продовжили вздовж Автошлях США 2 до державної лінії в Айронвуді, а східний кінець М-28 через Брімлі було перенесено на нову трасу, що закінчується в US 2, у Дафтер у 1942 р. Східний кінець був перенесений уздовж US 2 назад до Су-Сент-Марі в 1948 році, хоча кінцеву зупинку повернули в Дафтер у 1950 році .

З 1952 по 1962 рік М-28 перетинала US 2 у Вейкфілді, прямуючи на південь і зупиняючись на кордоні Вісконсіна, з'єднуючись із окружною дорогою. Цей відрізок шосе (тепер має назву Gogebic CR 519) у 1962 році повернуто округу .M-94 раніше петляв уздовж дороги Мюнісінг-Ван-Меер-Шинглтон (тепер H-58 і H-15) на північ від M-28 між Мунісінг і Шинглтоном. Цю маршрутизацію було скасовано 7 листопада 1963 року на користь поточної паралельності . Остання значна зміна маршруту М-28 відбулася 3 березня 1989 року, коли східну кінцеву станцію було перенесено на схід до М-129 .

31 березня 2009 року компанія MDOT оприлюднила плани відновлення перехрестя між Фронт-стріт та східним кінцем об'їзду Маркетт протягом 2010 року.. Попередня конфігурація перехрестя датувалася 1960-ми роками, і проектувальники заміни позначили її як «небезпечну та [що спричиняє] значні затримки руху». У дослідженні дорожнього руху у 2007 році було зроблено висновок, що для перехрестя потрібна буде кругова дорога, або дорожній сигнал із кількома смугами повороту, щоб задовольнити потреби руху в цьому районі. MDOT вирішив на користь двосмугового кільцевого перехрестя на 150 футів (46 м), що утримує смуги повороту праворуч від попередньої схеми перехрестя. Ці смуги будуть використовуватися за поворотом праворуч, щоб обійти коло в центрі перехрестя.

Будівництво проекту розпочато у травні. Ділянку перехрестя відкрили в липні для руху з півдня, яка повертає на захід. Провулки на північ до центру міста були відкриті на початку серпня, а 19 серпня 2010 року в місті відбулася церемонія перерізання стрічки. Решту смуг відкрили наступного дня.

Історичні мости 
На сайті MDOT висвітлено п'ять історичних мостів уздовж траси М-28. У містечку Інтеріор, округ Онтонагон, шосе перетинає річку Онтонагон через міст, побудований в1929 році. Розроблений Департаментом автомобільних доріг штату та побудований фірмою Мідс і Андерсон, міст Онтонагон через річку є одним із трьох сталевих арочних мостів у Мічигані. Довжина арки головного прольоту становить . Колишня траса М-28 у містечку Ковінгтон перетинає річку Рок. Незважаючи на те, що ця ділянка була обійдена новим вирівнюванням магістралі в 1924 році, міст залишається завершеним «з каркасними перегородками та шістьма панелями, заглибленими в бетонні шпангові стіни». Корпуси та шпанголи є декоративними елементами бетонних ребер цього мосту.

Сьогодні водії не можуть користуватися мостом через річку Пешекі № 1, що на півдні US 41/M-28 у містечку Мічигамме в західній частині округу Маркетт. Цей міст був внесений до Національного реєстру історичних місць у 1999 році як «Міст магістральної лінії № 1» через його інженерну та архітектурну значущість. MDOT назвав його «одним із найважливіших автомобільних мостів Мічигану». Це був перший міст, спроектований Департаментом автомобільних доріг штату Мічиган, попередником MDOT, у 1914 році. Його обійде новий міст, побудований через річку Пешекі на US 41/М-28 згодом залишена як проїзна частина. Замінний міст був об'їздний і знесений у 1995 році .

Наступний історичний міст, занесений до списку MDOT уздовж М-28, знаходиться через річку Сенд у містечку Онота в окрузі Алджер . Незважаючи на те, що його не видно автомобілістам, міст, побудований у 1939 році, і є найдовшим сільським прольотом із жорстким каркасом у Мічигані. Більшість мостів цього типу будували в містах, а ґрунтові умови в штаті обмежують розташування мостів цього типу. Міст через східний рукав річки Такваменон в окрузі Чиппева був побудований у 1926 році, як «формуюча вправа у тому, що перетвориться на державний стандартний проект».55-футовий (17 м) міст був побудований з дев'ятьма лініями двотаврових балок, закріплених у бетоні. Лише один інший міст у Мічигані був побудований з таким бетонним каркасом.

Майбутнє 

У виданні від 24 серпня 2005 року Маркетт Гірничий журнал повідомив, що Рада округу Маркетт і Дорожня комісія округу вели переговори з MDOT щодо передачі юрисдикції округу Маркетт Роуд 480 штату. Було обговорено кілька варіантів маршрутизації, хоча всі вони зробили б CR 480 частиною М-28. Вартість була основною причиною перенаправлення M-28 уздовж CR 480 «. Дорожня комісія отримує близько $50 000 на рік у вигляді державного податку на газ, але витрачає близько $100 000 на підтримку CR 480 через тип і обсяг трафіку, який він отримує.» Передача державі CR 480 також перекладе витрати на утримання на державу.

MDOT вказав, що він не запитував юрисдикцію, але, скоріше, якщо він візьме на себе контроль над маршрутом, спільнота повинна буде підтримувати наскрізний маршрут. Виникло декілька пропозицій, у тому числі створити «шпору» з боку US 41/M-28 через східну частину Ішпемінгу до CR 480 на захід від Негауні. Ця відгалуження проходитиме через нещодавно знову відкриті колишні шахтарські «майданчики» та на південь від комплексу шахт Mather A & B.

За словами Джеррі Коркіна, голови правління округу Маркетт, "земля, яку придбали Ішпемінг та Негауні, земля гірничодобувної компанії, може потенційно допомогти у розробці цього, якщо це буде сумісно. Я думаю, що обидва міста будуть зацікавлені в подивившись, що таке землекористування та куди ця [стимул] проштовхнеться ".

Пропонована пропозиція відкриє землі для розвитку між центральними районами двох міст. Якщо юрисдикція передана, і M-28 буде переведено через CR 480, як пропонується, M-28 залишить паралельний з US 41 біля озера Тіл-Лейк у Негауні та перетнути печеру на захід від центру міста, щоб з'єднатись із Рейл-стріт. Рейл-стріт служив би з'єднувачем до CR 480, який закінчується на перетині вулиць Рейл та Енн та авеню Хілі. Пропозиції вказують два варіанти маршруту для східного кінця CR 480. Один міг би прокласти М-28 назад уздовж США 41 від Бівер-Гроув на північ від східної кінцевої станції CR 480 до існуючого М-28 у Харві. Другий би проклав його вздовж CR 551 / Cherry Creek Road від CR 480 до M-28 у Харві.

Бізнес петлі 

Для М-28 було три бізнес-цикли : Ішпемінг-Негауні, Маркетт і Ньюберрі.

Лише бізнес-шлейф, що обслуговує Ішпемінг-Негауні, все ще є магістраллю, яка підтримується державою. US 41/M-28 було перенесено в обхід центрів двох міст у 1937 році . Шосе через центр міста Ішпемінг і Негоні пізніше проходило ALT US 41/ALT M-28 Позначення М-28 перед тим, як отримати позначення Bus.М-28 в 1958 р. Західний кінець ділової петлі було передано під контроль місцевої влади, коли Bus. М-28 було переміщено вздовж Лейкшор Драйв у 1999 році.

Bus.US 41 у Маркетті вперше було показано на карті в 1964 році після будівництва об'їзної дороги Маркетт. Пізніше його назвали Bus.US41/Bus. М-28 на карті 1975 р.; це друге позначення було видалено з карт до 1982 року. Весь бізнес-цикл було повернуто до місцевого контролю в рамках «обміни маршрутів» між містом Маркетт і MDOT, оголошеної на початку 2005 року. Пропозиція передала юрисдикцію на непідписану M-554 і діловий шлях від штату до міста. Штат візьме під юрисдикцію частину проспекту Макклеллан, яка буде використовуватися для продовження траси M-553 до US 41/М-28. Крім того, MDOT заплатить $2,5 мільйонів (еквівалентно 3.25 дол у 2020 р. [59]) на роботи з реконструкції, заплановані на 2007 р. Передача збільшить витрати Marquette на експлуатацію та обслуговування на 26 000 доларів (еквівалентно 34,000 доларів у 2020 році [59]) і покладе фінансовий тягар майбутньої заміни світлофора на місто. 10 жовтня 2005 року MDOT і Marquette передали юрисдикцію над трьома дорогами. В результаті авт. US 41 було виведено з експлуатації, коли місцева влада взяла під свій контроль вулиці Вашингтон і Фронт. В результаті виведення з експлуатації на картах 2006 року не було відображено нині колишню бізнес-петлю.

Автобус Ньюберрі. З 1936 по 1952 рік М-28 позначався як М-28А. Карта MSHD того часу показала, що він підписаний як Bus. M-28 у 1952 році, перш ніж його повернули до місцевого контролю в 1953 році.

Основні перехрестя

Див. також 

 Список найдовших державних магістралей США

Примітки

Список літератури

Посилання 

 
 M-28 at Michigan Highways
 Former M-178 at Michigan Highways

M-28 (Мічиганське шосе)
Кругова екскурсія Верхнім озером
Автомагістралі штату Мічиган
Транспорт в окрузі Онтонагон, штат Мічиган
Транспорт в окрузі Гогебік, штат Мічиган
Сторінки з неперевіреними перекладами